Detta är en lista över sjöar i Nordanstigs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nordanstigs kommun.

Lista

Nordanstigs kommun
 Lista